Aleksine est un toponyme qui peut désigner :
 Aleksine, une ville russe de l'oblast de Toula ;
 Aleksine, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.